Coolidge (Arizona)
 Coolidge (Geòrgia)
 Coolidge (Kansas)
 Coolidge (Texas)
 Calvin Coolidge (1872, Plymouth, Vermont, Estats Units - 1933), president dels Estats Units 
 Emma Coolidge, personatge de ficció de la sèrie televisiva Herois interpretat per Deanne Bray 
 Sherman Coolidge (Goose Creek, Wyoming, 1862 - Colorado, 1932), predicador arapaho 
 Cassius Marcellus Coolidge (Antwerp, 1844 - Nova York, 1934), pintor estatunidenc.
 Efecte Coolidge